Pfeufer ist der Familienname folgender Personen:

 Benignus Pfeufer (1732–1797), deutscher Jurist, Archivar und Schriftsteller
 Benno von Pfeufer (1804–1871), bayerischer Finanzminister

 Claus Pfeufer (* 1937), deutscher Fußballspieler
 Joachim Pfeufer (1935–2021), französischer Architekt und Künstler
 Karl von Pfeufer (1806–1869), deutscher Mediziner
 Sigmund von Pfeufer (1824–1894), bayerischer Innenminister

Siehe auch:

 Pfeuffer
 Pfeifer (Familienname)
 Pfeiffer (Familienname)